Il doppio del torneo di tennis Roma Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Nainkin e Grant Stafford che hanno battuto in finale Danilo Marcelino e Fernando Meligeni 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Lan Bale (primo turno)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)

 Alfonso Mora /  Maurice Ruah (primo turno)
 Sean Cole /  Jon Ireland (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Challenger 1993